Il fidanzamento romanzo del 1954, scritto da Goffredo Parise
Il fidanzamento film del 1975, diretto da Giovanni Grimaldi